Валерия Зайцева:
 Зайцева, Валерия Александровна (Ланская; род. 1987) — российская актриса, певица.
 Зайцева, Валерия Андреевна (род. 1995) — российская волейболистка.